Села:
 Самчинці — Вінницька область, Гайсинський район
 Самчинці — Хмельницька область, Старокостянтинівський район
Залізниця:
 Самчинці — залізнична станція Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці